Имелинский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Казимеж Имелинский (1929-2010) — польский сексолог и врач-сексопатолог
  (род. 1954) – польский информатик